Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in de Duitse Democratische Republiek (DDR). 
IJsland knoopte net als de overige NAVO-leden pas na het sluiten van het Grundlagenvertrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de DDR diplomatieke betrekkingen aan met de DDR.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Duitsland
IJslandse